Фату — фамилия. Известные носители:

 Фату, Пьер (1878—1929) — французский математик
 Фату, Солофа (род. 1965) — американский рестлер, более известный как Рикиши
 Фату, Эдди (1973—2009) — американский рестлер, более известный как Умага
 Фату, Джошуа (род. 1985) — американский рестлер, более известный как Джей Усо
 Фату, Джонатан (род. 1985) — американский рестлер, более известный как Джимми Усо
 Фату, Джозеф (род. 1993) — американский рестлер, более известный как Соло Сикоа